Dollfuß oder Dollfuss ist der Familienname von:

 Engelbert Dollfuß (1892–1934), österreichischer Politiker
 Johann Caspar Dollfuss, Pharmazeut und Chemiker (um 1785)